

Топонім

Пембрук — один з дев'яти округів (parishes) Бермудів.

Пембрук — місто в області Пембрукшир, Уельс
 Замок Пембрук — середньовічний замок в Уельсі

Пембрук — місто в провінції Онтаріо.

Пембрук — місто, штат Джорджія
 Пембрук — місто, штат Кентуккі
 Пембрук — місто, штат Мен
 Пембрук — місто, штат Массачусетс
 Пембрук — місто, штат Нью-Гемпшир
 Пембрук — місто, штат Нью-Йорк
 Пембрук — місто, штат Північна Кароліна
 Пембрук — місто, штат Вірджинія

Інше 
 Граф Пембрук (Earl of Pembroke) — старовинний англійський графський титул, що існує донині.
 «Пембрук Атлета» — мальтійський футбольний клуб з міста Пембрук, заснований у 1962 році.